Club Deportivo Español puede referirse a:

Club Deportivo Español, club de fútbol desaparecido de Valladolid, España.
Círculo Deportivo Español, club desaparecido de Ecuador.
Club Deportivo Español, club desaparecido de Venezuela.
Club Deportivo Español, club de fútbol de Argentina
Real Club Deportivo Español (en catalán Real Club Deportivo Espanyol), club de fútbol de Barcelona, España.